St Mary's Chapel (Crosskirk)
 St Mary's Chapel (Sand)
 St Mary's Chapel (Wyre) 

Zie ook:
 Mariakerk